Раде Крунич (; родился 7 октября 1993 года в Фоча, Босния и Герцеговина) — боснийский футболист, полузащитник клуба «Милан» и сборной Боснии и Герцеговины.

Клубная карьера 
Крунич начал карьеру в клубе «Сутьеска» из своего родного города во Втором дивизионе чемпионата Боснии и Герцеговины. В начале 2013 года Раде перешёл в сербский «Доньи Срем». 27 февраля в матче против «ОФК» он дебютировал в сербской Суперлиге. 30 марта в поединке против «Явора» Крунич забил свой первый гол за «Доньи Срем». В 2014 году перешёл в итальянский клуб «Эллас Верона», но для получения игровой практики на правах аренды был оставлен в клубе ещё на полгода. По окончании аренды, так не сыграв за итальянскую команду Крунич перешёл в «Борац». 21 февраля 2015 года в матче против своего бывшего клуба «Доньи Срем» он дебютировал за новую команду. 9 апреля в поединке против «Црвены Звезды» Раде забил свой первый гол за «Борац».

Летом 2015 года Крунич подписал контракт с «Эмполи». 4 октября в матче против «Сассуоло» он дебютировал в итальянской Серии A. 24 октября в поединке «Дженоа» Раде забил свой первый гол за «Эмполи». В 2017 году клуб вылетел из элиты, но Крунич остался в команде. Уже в 2018 году он помог клубу вернуться в элиту.

Летом 2019 года Крунич стал игроком «Милана». 29 сентября 2019 года он дебютировал за клуб в матче против «Фиорентины». 22 октября 2020 года в поединке Лиги Европы против шотландского «Селтика» Раде забил свой первый гол за «Милан». В 2022 году Крунич помог клубу выиграть чемпионат.

Международная карьера 
3 июня 2016 года в товарищеском матче против сборной Дании Крунич дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины. 23 марта 2019 года в отборочном поединке чемпионата Европы 2020 против сборной Армении Раде забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Боснии и Герцеговины

Статистика

Клубная

Статистика за сборную

Достижения 

Клубные

 «Милан»
 Победитель итальянской Серии A — 2021/22

Примечания 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Доньи Срем»
Игроки ФК «Борац» Чачак
Игроки ФК «Милан»